Halilović oder Halilovic ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Halilović (* 1996), bosnisch-österreichischer Fußballspieler
 Alen Halilović (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Denis Halilović (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Emir Halilović (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Maid Halilović (* 1976), bosnischer Turbo-Folksänger
 Mehmed Halilović (* 1976), bosnischer Diplomat
 Mirsad Halilovic (* 1983), deutscher Skeletonpilot
 Nedim Halilović (* 1979), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Safvet Halilović (* 1968), bosnischer Islamwissenschaftler
 Sejad Halilović (* 1969), bosnischer Fußballspieler
 Sulejman Halilović (* 1955), jugoslawischer Fußballspieler